Mansuy est un ancien prénom français popularisé grâce à saint Mansuy de Toul, qui a été porté jusqu'au . Il est également devenu un patronyme, fréquent dans l'est de la France et en particulier dans le département des Vosges.

Étymologie 
Mansuetus était le nom latin de Saint Mansuy de Toul. Mansuetus qui signifie en latin « doux, bienveillant, bon, paisible », a également généré en français le mot « mansuétude ». Le nom latin de Saint Mansuetus a été parfois francisé en « Mansuet ». Grâce à la popularité du saint, Mansuy est ensuite devenu un nom de baptême. Il a disparu comme prénom mais persiste actuellement comme patronyme.

Personnalités portant le prénom Mansuy 
 Mansuy de Toul, mort en 375, un saint catholique d'origine irlandaise, et premier évêque de Toul ;
 Mansuy Gauvin (?-1543), un sculpteur lorrain ;
 Mansuy-Dominique Roget de Belloquet (1760-1832), un général français sous le Premier Empire.
 François Mansuy Thiry (1765-1854), un avocat et homme politique français ;

Personnalités portant le patronyme Mansuy 

 Abel Mansuy (né au , mort au milieu du ), historien, un temps directeur de l'école française de Varsovie, auteur d'écrits sur les pays slaves et le pays lorrain ; 
 Daniel Mansuy (1945-), chercheur et chimiste français ;
 Élodie Mansuy (née en 1968), joueuse française de badminton ;
 Émile Mansuy (1887-1959), dessinateur qui a notamment illustré les ouvrages du prêtre et historien vosgien Constant Olivier ;
 Eugène Mansuy (1878-1966), conseiller général du Rhône, adjoint au maire de Lyon et administrateur de la foire de Lyon ;
 Louis Mansuy (1909-1988), fils d'Eugène Mansuy, neurochirurgien français ;
 Héloïse Mansuy (1997-), footballeuse française du FC Metz.
 Isabelle Mansuy (1965-), professeure française de neuroépigénétique ;
 Jean Mansuy (1901-1987), industriel et maire de Saint-Dié (Vosges) de 1947 à 1964 ;
 Jehan Mansuy ), « tailleur d'images » (sculpteur) de Nancy, comme son père Mansuy Gauvain ;
 Michel Mansuy, écrivain, notamment biographe de l'écrivain Paul Bourget ;
 Nicolas Mansuy (1690-après 1769), religieux et savant prémontré, auteur de livres de liturgie, de chronologie et de philosophie né à Marat-la-Grande ;
 Perrine Mansuy (1971-), pianiste et compositrice française de jazz ;
 Roger Mansuy (1921-2010), musicien, basse du groupe de choristes Les Compagnons de la Musique pendant l'Occupation, puis conteur en Drôme ;
 Roger Mansuy mathématicien, professeur de mathématiques en CPGE, auteur d'articles et d'ouvrages d'enseignement (les Clefs pour l'X) et de recherche (Aspects of Brownian motion, avec Marc Yor), rédacteur en chef de Quadrature de 2008 à 2011 ;

Toponyme 
 Le Collet Mansuy, un petit col pédestre situé au-dessus du Lac des Corbeaux sur la commune de La Bresse dans les Vosges. Il se situe sur un chemin allant du Col du Brabant au Lac des Corbeaux, à proximité immédiate de celui-ci.

Architecture 
 L'abbaye Saint-Mansuy, une abbaye de bénédictins fondée en 965 à Toul en Meurthe-et-Moselle, ruinée après la Révolution française. Située au 24 de la rue Saint-Mansuy, ou place Saint-Mansuy à Toul, il ne subsiste aujourd'hui que la chapelle en mauvais état.
 L'église Saint-Mansuy , une église de style gothique flamboyant de Fontenoy-le-Château dans le département des Vosges.
 L'église Saint-Mansuy, une église de style néogothique de Nancy dans le département de Meurthe-et-Moselle.

Références

Liens externes 
 Page concernant Saint Mansuy sur le site Introibo.fr

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien
Prénom masculin